KFC Uerdingen 05 (celým názvem: Krefelder Fußballclub Uerdingen 05 e. V.) je německý fotbalový klub, který sídlí v krefeldské městské části Uerdingen ve spolkové zemi Severní Porýní-Vestfálsko. Klub je všeobecně známý spíše pod názvem Bayer 05 Uerdingen, jejž nesl v době největších mezinárodních úspěchů. Založen byl v roce 1905 pod názvem FC Uerdingen 05. Svůj současný název nese od roku 1995. Od sezóny 2018/19 působí ve 3. lize, třetí německé nejvyšší fotbalové soutěži. Klubové barvy jsou červená a modrá.

Nejslavnější érou klubu byla 80. léta 20. století, kdy vyhrál německý pohár (1984/85) a v další sezóně (1985/86) se probojoval až do semifinále Poháru vítězů pohárů. Bundesligu hrál naposled v sezóně 1992/93. Po odchodu farmaceutické firmy Bayer AG z vlastnických struktur organizace, působí Uerdingen pouze v nižších německých fotbalových soutěžích.

Své domácí zápasy odehrává na Grotenburg-Stadionu s kapacitou 34 500 diváků.

Historické názvy 
Zdroj: 

 1905 – FC Uerdingen 05 (Fußballclub Uerdingen 05)
 1941 – KSG Uerdingen (Kriegspielgemeinschaft Uerdingen)
 1945 – zánik
 1945 – obnovena činnost pod názvem SpVgg Uerdingen 05 (Spielvereinigung Uerdingen 05)
 1950 – FC Uerdingen 05 (Fußballclub Uerdingen 05)
 1953 – fúze s Werkssportgruppe Bayer AG Uerdingen ⇒ FC Bayer 05 Uerdingen (Fußballclub Bayer 05 Uerdingen)
 1995 – KFC Uerdingen 05 (Krefelder Fußballclub Uerdingen 05 e. V.)

Získané trofeje 
Zdroj: 

 DFB-Pokal ( 1× )
 1984/85
 Niederrheinpokal ( 2× )
 1981/82‡, 2000/01 (‡ = ročník vyhrál rezervní tým)

Umístění v jednotlivých sezonách 
Stručný přehled

Zdroj: 

 1947–1956: Bezirksliga Niederrhein – sk. 2
 1956–1963: Landesliga Niederrhein – sk. 2
 1963–1971: Verbandsliga Niederrhein
 1971–1974: Fußball-Regionalliga West
 1974–1975: 2. Fußball-Bundesliga Nord
 1975–1976: Fußball-Bundesliga
 1976–1979: 2. Fußball-Bundesliga Nord
 1979–1981: Fußball-Bundesliga
 1981–1983: 2. Fußball-Bundesliga
 1983–1991: Fußball-Bundesliga
 1991–1992: 2. Fußball-Bundesliga Nord
 1992–1993: Fußball-Bundesliga
 1993–1994: 2. Fußball-Bundesliga
 1994–1996: Fußball-Bundesliga
 1996–1999: 2. Fußball-Bundesliga
 1999–2000: Fußball-Regionalliga West/Südwest
 2000–2005: Fußball-Regionalliga Nord
 2005–2008: Fußball-Oberliga Nordrhein
 2008–2011: Niederrheinliga
 2011–2012: NRW-Liga
 2012–2013: Fußball-Oberliga Niederrhein
 2013–2015: Fußball-Regionalliga West
 2015–2017: Fußball-Oberliga Niederrhein
 2017–2018: Fußball-Regionalliga West
 2018– : 3. Fußball-Liga

Jednotlivé ročníky

Zdroj: 

Legenda: Z – zápasy, V – výhry, R – remízy, P – porážky, VG – vstřelené góly, OG – obdržené góly, +/- – rozdíl skóre, B – body, zlaté podbarvení – 1. místo, stříbrné podbarvení – 2. místo, bronzové podbarvení – 3. místo, červené podbarvení – sestup, zelené podbarvení – postup, fialové podbarvení – reorganizace, změna skupiny či soutěže

Poznámky
 2004/05: Uerdingen původně skončil na devátém místě, ale pro nesplnění licenčních podmínek byl svazovým rozhodnutím odsunut na poslední devatenáctou pozici. V historických statistikách mu ovšem byly ponechány všechny odehrané zápasy i s jejich konečnými výsledky.
 2013/14: Uerdingenu byly pro porušení soutěžních pravidel odebrány tři body.

Účast v evropských pohárech

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 Oficiální stránky 

 
Německé fotbalové kluby
Sportovní kluby v Severním Porýní-Vestfálsku
Fotbalové kluby založené v roce 1905
Sport v Krefeldu